

Населені пункти та їхні частини

 Дудкі — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Дудкі — село в гміні Монькі Монецького повіту Підляського воєводства
 Дудкі — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дудкі — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дудкі — частина міста Тшебіня в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Дудкі — частина села Лещинек у гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Дудкі — частина села Жаркі в гміні Лібйонж Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Дудкі — частина села Ясениця-Росельна в гміні Ясениця-Росельна Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Дудкі — частина села Глоговець (Ґлоґовець) у гміні Триньча Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Дудкі — частина села Любойна в гміні Миканув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Дудкі — частина села Мендзибродзе-Бяльське в гміні Черніхув Живецького повіту Сілезького воєводства

Примітки